A Equipe cazaque representa o Cazaquistão na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática.

Historia 
O Cazaquistão competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1995. Seus melhores resultados foram os Play-off de 2013.

Equipe atual (2021)
 Elena Rybakina
 Yulia Putintseva
 Zarina Diyas
 Anna Danilina
 Yaroslava Shvedova

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Cazaque de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis